Ekstraliga polska w hokeju na lodzie är Polens högstadivision i ishockey för herrar. Första polska mästerskapet avgjordes 1926. Ursprungligen handlade det inte om seriespel, utan regionala turneringar där de bästa gick vidare till slutomgångar. 1938 beslutade Polens ishockeyförbund att införa nationellt seriespel, men andra världskriget kom i vägen. 1955 inleddes det moderna seriespelet.

Medaljörer

Källor

AZ-Hockey, Polish champions, läst 8 november 2013

Ishockey i Polen
Ishockeyserier
Sportevenemang i Polen
Återkommande sportevenemang med premiär 1955